Kophobelemnon är ett släkte av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Kophobelemnon i familjen Kophobelemnidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Kophobelemnonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sjöpennor
Kophobelemnon